Catherine Bott – calciatrice neozelandese
 Nina Bott – attrice e conduttrice televisiva tedesca
 Raoul Bott – matematico ungherese naturalizzato statunitense